Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2001. у Едмонтону одржано је 10. и 12. августа на Комонвелт стадион.

Учествовале су 23 такмичарке из 18 земаља.

Земље учеснице 

 1.  Бугарска (1)
 2.  Доминиканска Република (1)
 3.  Хрватска (1)
 4.  Италија (1)
 5  Јапан (1)
 6.  Јужноафричка Република (1)

 7.  Канада (1)
 8.  Казахстан (1)
 9.  Летонија (1)
 10.  Литванија (1)
 11.  Мађарска (1)
 12.  Руминија (2)

 13.  Русија (3)
 14.  САД (2)
 15.  Шпанија (1)
 16.  Шведска (1)
 17.  Украјиина (2)
 18.  Уједињено Краљевство (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка такмичења 
9. август 2001.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. А са 10 и Б са 13 такмичарки. Квалификациона норма за финале је износила 1,93 м, али је нико није испунио и свих 12 се квалификовало према резултатру (кв).

Финале 
Финале је одржано последњег дана првенства. Почетна висина је била 1,85 м .

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 8. Светског првенства 1983—2001.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати скока увис за жене на СП 2001. на сајту todor66.com

Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном
Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.